Brendan Witt (né le  à Humboldt en Saskatchewan) est un joueur de hockey sur glace professionnel canadien évoluant au poste de défenseur avec les Islanders de New York de la Ligue nationale de hockey.

Carrière de joueur 
L'ancien des Thunderbirds de Seattle fut repêché par les Capitals de Washington  en tout au repêchage d'entrée dans la LNH 1993. Il aura joué chez les Capitals de 1995 à 2006 (à l'exception de la saison du lock-out, où il joua pour les Bracknell Bees en Angleterre), jusqu'à ce que ses demandes à jouer pour un club avec de meilleures chances d'atteindre les séries soient exhaussées sous la forme d'un échange aux Predators de Nashville le  contre Kris Beech et un choix de première ronde.

Il signe le  un contrat de 3 ans avec les Islanders.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1990-1991 || Thunderbirds de Seattle || LHOu || - || - || - || - || - || 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|1991-1992 || Thunderbirds de Seattle || LHOu || 67|| 3|| 9|| 12|| 212|| 15|| 1|| 1|| 2|| 84
|-
|1992-1993 || Thunderbirds de Seattle || LHOu || 70|| 2|| 26|| 28|| 239|| 5|| 1|| 2|| 3|| 30
|-
|1993-1994 || Thunderbirds de Seattle || LHOu || 56|| 8|| 31|| 39|| 235|| 9|| 3|| 8|| 11|| 23
|-
|1995-1996|| Capitals de Washington || LNH|| 48|| 2|| 3|| 5|| 85|| - || - || - || - || - 
|-
|1996-1997|| Pirates de Portland || LAH|| 30|| 2|| 4|| 6|| 56|| 5|| 1|| 0|| 1|| 30
|-
|1996-1997|| Capitals de Washington || LNH|| 44|| 3|| 2|| 5|| 88|| - || - || - || - || - 
|- 
|1997-1998|| Capitals de Washington || LNH|| 64|| 1|| 7|| 8|| 112|| 16|| 1|| 0|| 1|| 14
|-
|1998-1999|| Capitals de Washington || LNH|| 54|| 2|| 5|| 7|| 87|| - || - || - || - || - 
|- 
|1999-2000|| Capitals de Washington || LNH|| 77|| 1|| 7|| 8|| 114|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2000-2001|| Capitals de Washington || LNH|| 72|| 3|| 3|| 6|| 101|| 6|| 2|| 0|| 2|| 12
|- 
|2001-2002|| Capitals de Washington || LNH|| 68|| 3|| 7|| 10|| 78|| - || - || - || - || - 
|-
|2002-2003|| Capitals de Washington || LNH|| 69|| 2|| 9|| 11|| 106|| 6|| 1|| 0|| 1|| 0
|- 
|2003-2004|| Capitals de Washington || LNH|| 72|| 2|| 10|| 12|| 123|| - || - || - || - || - 
|-
|2004-2005 || Bracknell Bees || BNL || 3|| 1|| 4|| 5|| 0|| - || - || - || - || - 
|- 
| rowspan="2"|2005-2006|| Capitals de Washington || LNH|| 58|| 1|| 10|| 11|| 141|| - || - || - || - || - 
|-
|| Predators de Nashville || LNH|| 17|| 0|| 3|| 3|| 68|| 5|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
|2006-2007|| Islanders de New York || LNH|| 81|| 1|| 13|| 14|| 131|| 5|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
|2007-2008|| Islanders de New York || LNH|| 59|| 2|| 5|| 7|| 51|| - || - || - || - || - 
|-
|2008-2009|| Islanders de New York || LNH|| 65|| 0|| 9|| 9|| 94|| - || - || - || - || - 
|-
|2009-2010|| Islanders de New York || LNH||42 ||2 ||3 ||5 ||45 || - || - || - || - || - 
|-
|2009-2010|| Sound Tigers de Bridgeport || LAH|| 27 ||  2 ||  4 ||  6 || 49 || - || - || - || - || - 

| 890 ||25|| 96|| 121 || || 41|| 4|| 1|| 5|| 44

Notes et références 

Naissance en février 1975
Naissance à Humboldt (Saskatchewan)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Bracknell Bees
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Défenseur de hockey sur glace